Список кантри-хитов № 1 1986 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1986 году.

История 
5 июля чарт возглавил сингл «Everything That Glitters (Is Not Gold)» певца  (1948—2009), третий из его 11 чарттопперов.
 18 октября чарт возглавил хит «Just Another Love» кантри-певицы Тани Такер, для которой это 7-й чарттоппер (из 10 в 1973—1988 годах) и первый за десять лет после «Here’s Some Love», после перехода на новый для неё лейбл Capitol.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Лучшие синглы США 1986 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1986 году (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1986 году

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  — online version.

Чарты Billboard 1986 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1986 года
1986 год в музыке США